Toto je seznam a statistiky hráčů, kteří reprezentovali Česko na Mistrovství Evropy ve fotbale.

Seznam českých fotbalistů na mistrovstvích Evropy 

Tučně = zlatoME xxxx = stříbroME xxxx = bronz

Přehled českých fotbalistů na mistrovstvích Evropy 

Tučně = zlatoME xxxx = stříbroME xxxx = bronzzlaté podbarvení = nejzastoupenější český klub

Odkazy

Reference

Poznámky 

Fotbalisté
Čeští fotbaloví reprezentanti
Fotbal
Fotbalové seznamy